Côte d'Azur peut désigner :
 Côte d'Azur : partie orientale du littoral méditerranéen français.
 Aéroport de Nice-Côte d'Azur.
 Observatoire de la Côte d'Azur.
 , bande bleue délimitant la partie basse d’une piste de vélodrome (voir aussi Cyclisme sur piste).
 , hôtel de plage.
 , ancien train de luxe français circulant de 1929 à 1939.
Côte d'Azur, paquebot français utilisé par les Allemands sous le nom de Elsaß.

Culture 

 , téléfilm allemand diffusé en 2015.
 
 Côte d'Azur, film de Roger Capellani sorti en 1932